Мельник Тарас Анатолійович — доктор фізико-математичних наук (2002)
 Мельник Тарас Васильович — музикант, беззмінний директор фестивалю "Червона Рута"